«Радионяня» — познавательная программа для младших школьников на Всесоюзном радио в 1970—80-х.
 Радионяня — детский монитор, радиосистема для удалённого прослушивания звуков, издаваемых младенцем.